Бокино — название населённых пунктов в России:

 Бокино — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Бокино — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Бокино — деревня в Уваровском районе Тамбовской области.